Владимир Матюхин:
 Матюхин, Владимир Александрович (1931—2020) — советский физиолог. 
 Матюхин, Владимир Георгиевич (род. 1945) — государственный и военный деятель, генерал армии.